Elvis est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
 Elvis est un prénom masculin, d'origine anglo-saxonne, aux origines obscures :
 
 issu du nom d'origine germanique Elwes, proche du prénom français Aloïs.
 Elvis peut être aussi, plus rarement, un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 

 Elvis Andrus (né en 1988), joueur de baseball vénézuélien ;
 Elvis Costello (né en 1954), chanteur anglais (nom de scène de Declan Patrick MacManus, en hommage à Elvis Presley) ;
 Elvis Crespo (né en 1971), chanteur américain de merengue et de salsa ;
 Elvis Dumervil (né en 1984), joueur américain de football américain ;
 Elvis Perkins (né en 1976), chanteur américain (il doit son nom à l'admiration de son père pour Elvis Presley) ;
 Elvis Presley (1935-1977), chanteur américain ;
 Elvis Ramone (Clem Burke) (né en 1955), l'un des batteurs des Ramones (pour 2 concerts en 1987). Comme tous les membres du groupe, il a emprunté son prénom à une star du rockabilly, Elvis Presley ;
 Elvis Stojko (né en 1972), patineur artistique canadien ;
 Elvis Vermeulen (né en 1979), joueur de rugby à XV français ;
 Elvis Pompilio (né en 1961), modiste et chapelier belge ;
 Élvis (né en 1977), Élvis Alves Pereira, footballeur brésilien.

Saint chrétien 
 Elvis († 525), Ailbe d'Emly, ou Albée, moine puis évêque dans le Munster en Irlande, à l'origine d'une règle monastique ; fêté le 12 septembre.

Informatique 
 Elvis est un éditeur de texte.

Cinéma 

 Elvis est le titre original d'un film de John Carpenter sur Elvis Presley.
 Elvis : Une étoile est née, film sur la vie d'Elvis Presley (DVD, 2006).
 Elvis, film de Baz Luhrmann (2022).

Musique 
 Elvis, album d'Elvis Presley sorti en 1956.
 Elvis, album d'Elvis Presley sorti en 1973.
 Radio Elvis, groupe de rock français.
 Roméo Elvis, rappeur belge.

Hélicoptère 
 Elvis est le surnom d'un hélicoptère de type grue volante

Gastronomie 

 Le  est un sandwich américain, nommé d'après Elvis Presley.

Références 

Prénom masculin